Kinshasa hat zwei Flughäfen:
 Flughafen Ndjili
 Flughafen Kinshasa-N’Dolo